Dianne Balestrat e Helen Cawley hanno battuto in finale Betsy Nagelsen e Kerry Reid 5-7, 6-1, 7-5.

Teste di serie

 Dianne Balestrat /  Helen Cawley (campionesse)
 Betsy Nagelsen /  Kerry Reid (finale)

 Katja Ebbinghaus /  Heidi Eisterlehner (primo turno)
 Lesley Bowrey /  Jan O'Neill (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Australian Open gennaio 1977